Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) — комбинат в Кривом Роге, один из основных производителей железорудного сырья (концентрата и агломерата) на Украине.

История 
28 апреля 1950: Постановление Совета Министров СССР о строительстве ЮГОКа.

30 мая 1952: Постановление Совета Министров СССР об утверждении проектного задания на строительство комбината.

13 января 1953 — 7 мая 1953. Начало строительства:
 первый м³ вскрыши – 17 марта 1953 года;
 первый м³ котлована.

28 ноября 1956: Ввод в эксплуатацию 1-й очереди ЮГОКа с объёмом производства:
 сырой руды 9000 тыс тонн;
 концентрата 4446 тыс тонн;
 агломерата 2625 тыс тонн.

28 июня 1957: Ввод в эксплуатацию 2-й очереди ЮГОК-1 с объёмом производства агломерата 2625 тыс. т.

1 августа 1961: Ввод в эксплуатацию ЮГОК-2 с объёмом производства:
 сырой руды 9000 тыс тонн;
 концентрата 4600 тыс тонн.

25 декабря 1963 — 24 сентября 1965: Поэтапный ввод в эксплуатацию 3-й очереди строительства карьера на производительность 6000 тыс тонн сырой руды.

30 декабря 1967 — 29 ноября 1971: Поэтапный ввод в эксплуатацию 4-й очереди строительства карьера на производительность 6500 тыс тонн сырой руды.

30 декабря 1977 — 29 декабря 1981: Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов 1-й очереди реконструкции и техперевооружения комбината на производительность 6500 тыс тонн сырой руды.

30 декабря 1979 — 3 ноября 1981: Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов 2-й очереди реконструкции и техперевооружения комбината на производительность 3464 тыс тонн концентрата.

24 декабря 1984 — 25 августа 1996: Поэтапный ввод в эксплуатацию объектов по проекту «Вскрытие и подготовка северо-восточного участка карьера для поддержания мощности» на производительность 2500 тыс тонн сырой руды.

1996—2004: Поэтапное техническое перевооружение секций 11ч14 РОФ-2 для производства концентрата с массовой долей железа 65,3 % вместо 64,2 %.

23 марта 1990: Комбинат преобразован в арендное предприятие ЮГОК.

29 декабря 1994: Арендное предприятие преобразовано в ОАО «ЮГОК».

В январе-октябре 2016 года ЮГОК произвёл 9,253 млн. тонн концентрата.

В 2019 году производство Южного горно-обогатительного комбината достигло 12,26 миллиона тонн железорудного концентрата. Это позволило увеличить объемы производства железорудного концентрата до 965,1 тыс. тонн.

В 2020 году ЮГОК произвел 12800 тыс. т концентрата.

В мае 2021 года Южный горно-обогатительный комбинат ввел в эксплуатацию новый БелАЗ с повышенной грузоподъемностью. Он способен перевозить 140 т железной руды вместо стандартных 130 т.

Производство 
Предприятие занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата и доменного агломерата. ЮГОК производит агломерат железорудный, агломерат железорудный марганцевый, концентраты железорудные, песок из отсева дробления скальных пород, породы сланцевые, щебень.

По современным данным:

Площадь карьера: 570га , длина: 3000 метров , ширина: 2650 метров  , а глубина по замкнутому контуру 360 метров , с нагорной частью 425 метров

28 горизонтов , из них 19 в разработке.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна в районе замыкания Западно-Ингулецкой синклинали.

В среднем ЮГОК добывает 34 млн тонн горной массы в год, из них сырой руды 18 млн тонн/год.

С начала разработки карьера добыто свыше 1,57 миллиарда тонн руды.

Собственники 
В конце 2007 года крупнейший акционер Evraz (Россия), компания Lanebrook, купила 50% ЮГОКа вместе с другими активами украинской группы «Приват», в том числе принадлежащей Игорю Коломойскому.

На данный момент основными акционерами ПАО «ЮГОК» считаются ЧАО «Смарт-холдинг» (Украина) и компании, входящие в состав группы Евраз.

Потребители 
 ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» г. Каменское.
 ЧАО «ЕВРАЗ — Днепровский металлургический завод» г. Днепр.
 ПАО «Металлургический комбинат "Азовсталь"» г. Мариуполь.
 ОАО «Металлургический комбинат им. Ильича» г. Мариуполь.
 ОАО «Донецкий металлургический завод» г. Донецк.
 ОАО «Макеевский металлургический комбинат», г. Макеевка
 ОАО «Енакиевский меткомбинат» г. Енакиево
 Польша (меткомбинат Хута Катовице С. А.; меткомбинат Хута им. Т.Сендземира)
 Чехия (меткомбинат Тринецкие зализарни; меткомбинат АО Нова Хута)
 Словакия (меткомбинат U.S. Steel, Kosice)
 Югославия (меткомбинат «Сартид» AD)
 Болгария (меткомбинат Кремиковцы АД)
 Румыния (меткомбинат «Сидекс»)
 Австрия (меткомбинат Фест Альпине).

Примечания

Источники 
 Криворожский Южный горно-обогатительный комбинат // Советский энциклопедический словарь. редколл., гл. ред. А. М. Прохоров. 4-е изд. : Советская энциклопедия, 1986. — С. 654.
 
 Южный ГОК имени XXV съезда КПСС // Украинская Советская Энциклопедия. том 12. , Украинская Советская энциклопедия, 1985. С. 527.

Ссылки 
 Официальный сайт. 
 Южный ГОК, сайт Корреспондент.
 Строительство Южного горно-обогатительного комбината. 

Индустриальный туризм и городские исследования
Южный горно-обогатительный комбинат